Serans puede referirse a: 

 Serans, comuna de Oise (Francia).
 Serans, comuna de Orne (Francia).